Гайдамак (от  — нападать,  — разбойник) — многозначное понятие.

История 
 Гайдамаки — участники казацкого и крестьянского восстания, получившего название Колиивщина в XVIII веке.

Персоналии 
 Гайдамак, Аркадий Александрович (ивр. ארקדי גאידמק; род. 1952) — израильско-французский предприниматель, выходец из СССР.
 Гайдамак, Александр (род. 1976) — израильско-французский предприниматель, сын А. А. Гайдамака

География 
 Гайдамак (бухта) — бухта на западе залива Восток Японского моря.

Военно-морские суда 
 «Гайдамак» — клипер Российского Императорского флота, принимавший участие в исследовании Дальнего Востока.
 «Гайдамак» — минный крейсер типа «Казарский» Российского императорского флота, входил в состав Первой Тихоокеанской эскадры.
 «Гайдамак» — ледокол многоцелевого назначения российского флота и Русской эскадры.

Литература 
 «Гайдамак» — рассказ Валерьяна Пидмогильного, опубликований в 1919 году.

См. также 
 Гайдамаки (группа)
 Гайдамаки (поэма)